Серге́й Алекса́ндрович Во́лков:
 Волков, Сергей Александрович (в монашестве Савва; род. 1958) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский в составе Молдавской митрополии.
 Волков, Сергей Александрович (род. 1973) — российский космонавт, Герой России.
 Волков, Сергей Александрович (род. 1999) — белорусский футболист.